Devi (Sanskrit, f., देवी, , ‚Göttin‘) ist:

 Devi, eine hinduistische Göttin
 Devi (Film), ein indischer Spielfilm
 Devi Sri, die balinesische Reisgöttin

Devi ist der Familienname folgender Personen:

 Aïsha Devi, Schweizer Musikproduzentin
 Anjali Devi (1927–2014), indische Schauspielerin und Filmproduzentin
 Anjali Devi (Leichtathletin) (* 1998), indische Sprinterin
 Bhanumati Devi (1934–2013), indische Schauspielerin des Oriya-Films und -Theaters
 Gayatri Devi (1919–2009), indische Maharani
 Girija Devi (1929–2017), Sängerin, Musikpädagogin und Komponistin
 Indra Devi (1899–2002), schwedisch-russisch-amerikanische Schauspielerin und Yogalehrerin
 Mahasweta Devi (1926–2016), indische Schriftstellerin
 Mitra Devi (1963–2018), Schweizer Schriftstellerin, Filmemacherin, Journalistin und bildende Künstlerin
 N. Kunjarani Devi (* 1968), indische Gewichtheberin
 Nalini Bala Devi (1898–1977), indische Schriftstellerin und Dichterin
 Phoolan Devi (1963–2001), indische Bandenkönigin und Politikerin
 Sampat Pal Devi (* 1961), indische Aktivistin
 Santha Devi (1927–2010), indische Schauspielerin
 Sashimani Devi († 2015), indische Devadasi
 Savitri Devi (1905–1982), indische Schriftstellerin
 Seeta Devi (1912–1983), indische Stummfilmschauspielerin
 Shakuntala Devi (1929–2013), indische Rechenkünstlerin
 Sitara Devi (1920–2014), indische Tänzerin und Filmschauspielerin
 Suman Devi (* 1985), indische Speerwerferin
 Sunayani Devi (1875–1962), indische Malerin der Moderne
 Suniti Devi (1864–1932), indische Maharani
 Sushma Devi (* 1984), indische Mittelstreckenläuferin